Wichse bezeichnet verschiedene Pflegemittel:

 Bartwichse
 Schuhwichse
 Bodenwichse, siehe Bohnerwachs

Außerdem:
 Umgangssprachlich für Prügel
 vulgär für Sperma

Siehe auch:

 Wichs